Умм-ель-Кайвайн (емірат) — емірат у складі ОАЕ
 Умм-ель-Кайвайн (місто) — місто в ОАЕ, адміністративний центр емірату Умм-ель-Кайвайн